Supermarine Spitfire
Spitfire (filme)
Spitfire (álbum de Jefferson Starship)
Spitfire (álbum de LeAnn Rimes)
Spitfire Records

Desambiguação